Regina è l'appellativo per un monarca di sesso femminile ("regina regnante"), oppure per la moglie di un re ("regina consorte"), ovvero ancora per la vedova di un re ("regina vedova", o, se anche madre di sovrano, "regina madre").

Cinema 
 Regina (Regine) – film del 1935 diretto da Erich Waschneck
 Regina – film del 1987 diretto da Salvatore Piscicelli
 Regina – film del 2020 diretto da Alessandro Grande

Geografia 
 Regina – capitale della provincia canadese del Saskatchewan.
 Regina – località del Nuovo Messico (USA).
 Régina – comune della Guyana francese.
 Regina – frazione di Lattarico in provincia di Cosenza dove fu battezzato papa Innocenzo XII.
 Grotta Regina del Carso  – grotta nel comune di Savogna d'Isonzo, in provincia di Gorizia.
 Punta Regina – montagna delle Alpi Pennine

Musica 
 Regina – gruppo musicale bosniaco
 Regina – singolo del gruppo The Sugarcubes del 1989
 Regina – singolo del gruppo Pop X del 2018
 Regina – singolo di Davide Shorty del 2021

Nautica 
 Regina – nave della Marina del Regno di Sardegna
 Regina – nave della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, successivamente acquisita dalla Regia Marina

Personaggi immaginari 
 Regina – personaggio della fiaba Biancaneve
 Regina – personaggio della serie di videogiochi Dino Crisis
 Regina – personaggio della serie televisiva Lost
 Regina Belfrond – personaggio del videogioco Psychic Force 2012
 Regina  – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone 
 Regina della Scala – nobildonna veronese e sposa di Bernabò Visconti
 Regina – cantante brasiliana
 Regina – cantante slovena
 Regina – scultrice italiana

Zoologia 
 Regina – la femmina di un insetto sociale in grado di riprodursi o essere fecondata

Altro 
 Regina  – nome proprio di persona femminile
 Regina – cognome italiano
 Regina – pezzo degli scacchi
 Regina – copia di antica colubrina, esposta nella piazza Castello di Ferrara
 Regina – varietà di uva da tavola
 Strada statale 340 Regina – strada italiana

Pagine correlate
 Regine

Altri progetti